Étienne Hubert peut désigner :
 Étienne Hubert (1567-1614), médecin et arabisant français ;
 Étienne Hubert (1988-), kayakiste français.